El municipio de Limestone (en inglés: Limestone Township) es un municipio ubicado en el condado de Clarion en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 1.773 habitantes y una densidad poblacional de 18.2 personas por km².

Geografía 
El municipio de Limestone se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $40,045 y los ingresos medios por familia eran de $45,368. Los hombres tenían unos ingresos medios de $30,691 frente a los $22,022 para las mujeres. La renta per cápita de la localidad era de $18,887. Alrededor del 6,1% de la población estaba por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Pensilvania
Localidades del condado de Clarion